Paul Schulze (acteur)
 Paul Schulze (arachnoloog)
 Paul Schulze (wielrenner), Duits wielrenner uit het begin van de 20e eeuw